Liga puede referirse a:

Institución deportiva 
 Liga (deporte), sistema de competición
 Liga de Campeones de la UEFA
 Liga Europa de la UEFA
 Liga de las Américas
 Ligas de fútbol de España
 Liga Nacional de Fútbol Profesional de España 
 LaLiga (Primera División de España)
 LaLiga (Segunda División de España)
 Liga ACB
 Liga de Fútbol Profesional de Francia.
  Liga Deportiva Universitaria, club fundado en 1930 de la ciudad de Quito, Ecuador.
 Liga Deportiva Alajuelense Club Fundado el 18 de Junio De 1919 en la ciudad de Alajuela

 Topónimos 
 Liga, una unidad administrativa de la Región Autónoma China de Mongolia Interior.

 Historia 
 Liga de Delos, la alianza dirigida por Atenas (), que fue uno de los bandos en las Guerras del Peloponeso.
 Liga del Peloponeso, la alianza dirigida por Esparta (), que fue uno de los bandos en las Guerras del Peloponeso.
 Liga Santa o Liga Católica, nombre de diferentes alianzas a través de la historia europea.

 Fitónimos 
"Liga" es el nombre vulgar de varias especies vegetales:
 Viscum álbum, una planta semiparásita de tallos articulados y siempre verdes.
 Atractylis gummifera.
 Drosophyllum lusitanicum.
 Viscum album.

 Política 
 Partidos y asociaciones nacionales 
 Varias instituciones llamadas Liga Nacional.
 Liga política, organización de personas para conseguir un fin común.
 Liga ComunistaLiga de los Comunistas, organización revolucionaria nacida en Londres en 1847Liga Norte, partido político italiano fundado en 1991Liga, partido político italiano fundado en 2017Liga Unitaria, unión política y militar del año 1830 en las provincias de San Luis, La Rioja
 Liga de los justos organización revolucionaria clandestinaLiga de Unidad Socialista (México), organización política revolucionaria e independiente mexicanaLiga de Acción Social, asociación civil con fines no lucrativos fundada en 1909 en Yucatán, MéxicoLiga de Gobernantes Anticorrupción, partido político en Colombia

 Alianzas internacionales Liga (alianza), coalición de príncipes o estados con fines militares
 Liga Lombarda, alianza de ciudades italianas establecida el 1 de diciembre de 1167Liga de Corinto, federación de los estados griegos creada por el rey de Macedonia, Filipo IILiga de Esmalcalda, liga de príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano GermánicoLiga de Suabia Liga creada en 1488 entre varios príncipes del sur de Alemania. Liga de Mayapán, legendaria alianza de estados mayas del período posclásicoLiga Calcídica, alianza de ciudades calcídicas encabezada por OlintoLiga Católica, varias ligas

 Otros 
 Liga, cinta o banda de tejido elástico con que se sujetan las medias al muslo o los calcetines a la pantorrilla.
 Caza con liga, arte de caza menor.
 La Liga, programa de televisión de Argentina.
 La Liga''', programa de televisión de Paraguay.

Enlaces externos